Пуэбло-Вьехо () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус. Население  человек.

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Веракруса